Niemcy:
 Homburg – miasto w kraju związkowym Saara, siedziba powiatu Saarpfalz
 Bad Homburg vor der Höhe – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Hochtaunus

Szwajcaria:
 Homburg – miejscowość

Osoby:
 Dietrich von Homburg – biskup
 Maria Anna Amalie von Hessen-Homburg – księżniczka 

Inne:
 homburg – rodzaj nakrycia głowy
 Bad Homburg – pałac

Zobacz też:
 FC 08 Homburg
 Hesja-Homburg
 Homberg
 Hombourg 
 Hombourg-Haut
 Hombourg-Budange